La parella defensora del títol, Martina Hingis i Jamie Murray, no van formar parella en aquesta edició degut a la retirada de Hingis.

La parella formada per l'estatunidenca Nicole Melichar i l'austríac Alexander Peya van guanyar el primer títol de Grand Slam respectivament. Melichar també va disputar la final de dobles femenins sense èxit. En la final van derrotar l'equip format per la bielorussa Viktória Azàrenka, que tornava a disputar una final de doble mixt deu anys després, i l'escocès Jamie Murray, que defensava el títol.

Caps de sèrie 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Bruno Soares (quarts de final)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (quarts de final)
  Demi Schuurs /  Jean-Julien Rojer (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Nikola Mektić (3a ronda)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (2a ronda)
  Andreja Klepač /  Rajeev Ram (2a ronda)

  Katarina Srebotnik /  Michael Venus (semifinals)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (quarts de final)
  Nicole Melichar /  Alexander Peya (campions)
  Johanna Larsson /  Matwé Middelkoop (3a ronda)
  Květa Peschke /  Max Mirnyi (2a ronda)
  Eri Hozumi /  Ben McLachlan (3a ronda)
  María José Martínez Sánchez /  Marcelo Demoliner (2a ronda)
  Heather Watson /  Henri Kontinen (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2018
Competicions tennístiques del 2018